Benjelloun (Arabisch: بنجلون, Berberisch: ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ) ist ein prominenter Nachname unter der einflussreichen "Fassi" -Elite von Fès, Marokko. Die Familie Benjelloun wanderte erst 1666 aus Andalusien, Spanien, zur Zeit der spanischen Inquisition nach Marokko aus. 

Benjelloun ist der Familienname von: 

 Abdelkader Benjelloun, marokkanischer Finanz- und Sozialminister
 Abdelmajid Benjelloun (* 1944), marokkanischer Schriftsteller
 Abdessalam Benjelloun (* 1985), marokkanischer Fußballspieler
 Ali Benjelloun, marokkanischer Diplomat
 Omar Benjelloun (1936–1975), marokkanischer Gewerkschaftsaktivist, Rechtsanwalt und Journalist
 Tahar Ben Jelloun (* 1944), frankophoner marokkanischer Schriftsteller